Eccles puede referirse a:

 Eccles (Gran Mánchester), Salford, Inglaterra
 Eccles (Kent), Inglaterra
 Eccles (Norte), Francia
 Eccles (Scottish Borders), Escocia
 Eccles (Virginia Occidental), Estados Unidos
 Eccles on Sea, Norfolk, Inglaterra